Prvenstvo Jugoslavije u rukometu za žene za sezonu 1989./90. je drugi put zaredom osvojila Budućnost iz Titograda (današnje Podgorice).

Prva liga

Druga liga

Sjever

Izvori 
 Marijan Domović: Rukometni klub Podravka : 1955. – 2000., Koprivnica, 2000.

1989-90